Pozza può riferirsi a:
 Pozzanghera – piccolo accumulo di liquido

Geografia
 Pozza – frazione di Maranello in provincia di Modena
 Pozza di Fassa – frazione di Sèn Jan di Fassa in provincia d Trento
 Pozza della Polenta – zona umida dell'Appennino Ligure
 Monte Pozza – montagna delle Dolomiti a sud di Bolzano

Persone
 Andrea Pozza (1965) – pianista italiano di jazz
 Carlo Dalla Pozza (1942-2014) – filosofo e docente italiano
 Elisa Pozza Tasca (1941) – politica italiana
 Giovanni Francesco Pozza (1961-2011) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Giovanni Pozza (1852-1914) – critico teatrale e musicale
 Marco Pozza (1979) – presbitero, teologo, scrittore giornalista e conduttore televisivo italiano
 Neri Pozza (1912-1988) – partigiano, scrittore ed editore italiano
 Ugo Pozza (1907-1940) – aviatore e militare italiano

Altro
 Pozza di marea – pozza rocciosa sulle rive del mare